Чемпионат мира по трековым велогонкам 2009 года проходил с 25 по 29 марта в городе Прушкове (Польша) на велодроме BGŻ Arena. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 39 стран, которые разыграли 19 комплектов наград — 10 у мужчин и 9 у женщин. На этом чемпионате впервые провели соревнования у женщин в дисциплине омниуме.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медали

Общий зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Tissottiming
 Результаты на сайте Mémoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 

2009
Спорт в Польше в 2009 году
Чемпионаты мира в Польше
2009 год в велоспорте
Март 2009 года
Велоспорт в Польше
Спорт в Прушкове